Vajrasana (asana), een yoga-houding
Vajrasana (universiteit), een voormalige boeddhistische universiteit in Buddhagaya, India